Serbocroatas puede referirse a:

 En sentido usual, se refiere a hablante de alguna variedad de serbocroata.
 Ocasionalmente ha sido usado para referirse a los serbios de Croacia.